GlobalRus.ru — российский информационно-аналитический интернет-журнал. Выходил с 2001 по 2007 год. Публиковал статьи, ленты новостей с комментариями. Позиционировался как сайт либеральной направленности.

Главный редактор — Александр Тимофеевский. По его словам, создание сайта было обусловлено стремлением представить мнение определённой части российского общества:

Сайт не обновлялся с 2007 года, но для просмотра доступен, за исключением форума.

Мнения о сайте 
Алексей Чадаев считал GlobalRus.ru «одним из лучших сайтов ежедневных комментариев в русскоязычной сети». В журнале «Новый мир» сайт называется одним из «старейших и наиболее известных» среди сетевых изданий.

Примечания

Ссылки 
 GlobalRus.ru

Сайты России
Политические сайты
Интернет-СМИ России
Сайты, появившиеся в 2001 году